Farrukhabad może dotyczyć: 
 Farrukhabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Farrukhabad – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh